Хелен Елизабет Макрори (; Лондон, 17. август 1968 — Лондон, 16. април 2021)  била је енглеска глумица. Позната је по улогама Шери Блер у филмовима Краљица и Посебна веза, Нарцисе Мелфој у серијалу Хари Потер и Поли Греј у ТВ серији Бирмингемска банда.

Филмографија 

|-
| 1994. || Интервју са вампиром ||-{Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles}- || проститутка бр. 2|| 
|-
| 1994.|| Откривено|| -{Uncovered}- || Лола||
|-
| 1995.|| Живот на улици|| -{Streetlife}- || Џо||ТВ филм
|-
| 1995.|| Рик Мајол представља прљави стари град|| -{Rik Mayall Presents Dirty Old Town}- || Клер ||ТВ филм
|-
| 1996.|| Сведоци против Хитлера|| -{Witness Against Hitler}- || Фреја фон Молтке||ТВ филм
|-
| 1997.|| Банда Џејмсових|| -{The James Gang}- || Бернадет Џејмс||
|-
| 1999.|| Делић секунде|| -{Split Second}- || Енџи Андерсон||ТВ филм
|-
| 2000.|| Хотел Сплендид|| -{Hotel Splendide}- || Лорна Бул||
|-
| 2001.|| Шарлот Греј|| -{Charlotte Gray}- ||Франсоаз||
|-
| 2002.|| Гроф Монте Кристо|| -{The Count of Monte Cristo}- || Валентина Вилфорт||
|-
| 2002.|| Мртва лепота|| -{Dead Gorgeous}- ||Антонија Ештон||ТВ филм
|-
| 2003.|| Срећни Џим|| -{Lucky Jim}- || Маргарет Пил||ТВ филм
|-
| 2003.|| Карла|| -{Carla}- || Карла Френч||ТВ филм
|-
| 2004.|| Шерлок Холмс и случај свилене чарапе|| -{Sherlock Holmes and the Case of the Silk Stocking}- || Џени Венделор||ТВ филм
|-
| 2004.|| Неуништива љубав|| -{Enduring Love}- || госпођа Логан||
|-
| 2005.|| Казанова|| -{Casanova}- ||Казановина мајка||
|-
| 2006.||Краљица|| -{The Queen}- || Шери Блер||
|-
| 2007.|| Прича о Џејн|| -{Becoming Jane}-||госпођа Радклиф||
|-
| 2007.|| Франкенштајн|| -{Frankenstein}- || др Викторија Франкенштајн||ТВ филм
|-
| 2008.|| Сећање једне будале|| -{Flashbacks of a Fool}- || Пеги Тикел||
|-
| 2009.|| Фантастични господин Лисац|| -{Fantastic Mr. Fox}- || госпођа Бин||
|-
| 2009.|| Хари Потер и Полукрвни принц|| -{Harry Potter and the Half-Blood Prince}- ||Нарциса Мелфој||
|- 
| 2010.|| Хари Потер и реликвије смрти: Први део|| -{Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1}- || Нарциса Мелфој||
|- 
| 2010.|| 4.3.2.1|| -{4.3.2.1}- || гђа Џоунс||
|- 
| 2010.|| Посебна веза|| -{The Special Relationship}- || Шери Блер||ТВ филм
|-
| 2011.|| Хари Потер и реликвије смрти: Други део|| -{Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2}- || Нарциса Мелфој||
|- 
| 2011.|| Иго|| -{Hugo}- || мама Џин||
|-
| 2012.|| Скајфол|| -{Skyfall}- || Клер Довер||
|-
| 2012.|| Слепи лет|| -{Flying Blind }- || Френки||
|-
| 2013.|| Бирмингемска банда|| -{Peaky Blinders }- || Поли||ТВ серија
|- 
| 2014.|| Мали хаос|| -{A Little Chaos}- || мадам Франсоа ле Норт||
|- 
| 2015.|| Жена у црном: Анђео смрти|| -{The Woman in Black: Angel of Death}- || Џин Хог||
|- 
| 2015.|| Бил|| -{Bill}- || Краљица Елизабета||
|- 
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1968.
Умрли 2021.
Енглеске глумице
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду
Глумци у филмском серијалу Хари Потер
Умрли од рака